Карл-Вильгельм Юх (; 30 ноября 1774, Мюльхаузен (Тюрингия) — 9 марта 1821, Аугсбург) — немецкий , врач, , издатель первого трактата по фармакопее Pharmacopoea Borussica или Прусской фармакопеи, доктор наук, профессор медицины и химии Альтдорфского университета.

Биография 
Сын городского врача. С двенадцати лет обучался профессии фармацевта. Изучал медицину и философию в Эрфурте у Иоганна Бартоломеуса Троммсдорфа. Позже поступил в Йенский университет имени Фридриха Шиллера, где изучал медицину, хирургию, философию, химию и естествознание. Получил докторскую степень в Вюрцбурге в 1800 году. Посетил  Вену, Венгрию, Богемию, Италию, Зальцбург и Тироль, посещал там больницы, занимался врачебной практикой.

С 1805 года — профессор диететики, химии и естественной истории в лицее в Мюнхене, затем в политехническом институте в Аугсбурге. Профессор медицины и химии Альтдорфского университета.

Был членом Ботанического общества в Регенсбурге, Физического общества в Йене, Физико-математического общества в Эрфурте и Минералогического общества в Йене. Тайный советник Баварии.

Избранные труды 
 «Europens vorzüglichere Bedürfnisse des Auslandes und deren Surrogate botanisch und chemisch betrachtet u. s. w.» (Нюрнберг, 1800);
 «Ideen zu einer Zoochemie, systematisch dargestellt» (Эрфурт, 1800);
 «Handbuch zu einer pharmaceutischen Botanik» (Нюрнберг, 1801—1804);
 «System d. Antiphlogistischen Chemie» (Нюрнберг, 1803) и др.

Примечания

Литература

Ссылки 
  Juch, Carl Wilhelm

Естествоиспытатели Германии
Врачи Германии
Преподаватели Альтдорфского университета
доктора наук
Выпускники Йенского университета
Диетологи